Алекса́ндр Никола́евич Бурга́нов (род. 20 марта 1935, Баку, СССР) — советский и российский скульптор, доктор искусствоведения, педагог, профессор. Член Президиума Российской академии художеств с 2007 года.

Академик РАХ (1997; член-корреспондент 1988). Народный художник РСФСР (1988). Лауреат Государственной премии СССР (1982) и Государственной премии Монголии (1987).

Биография 
К искусству А. Н. Бурганов приобщился в детской художественной студии в Баку, где вела занятия А. И. Казарцева. В 1959 году поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище (ныне Московская Государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова) на отделение скульптуры и учился у Г. И. Мотовилова и Г. А. Шульца.

После успешного окончания вуза остался работать в нём преподавателем, старшим преподавателем (1962—1971), доцентом (1971—1987), профессором, заведующим кафедрой архитектурно-декоративной пластики (с 1987).

Так же принимал участие в оформлении станции метро «Третьяковская» в Москве.

Работы мастера находятся в коллекциях крупнейших российских и зарубежных художественных музеев. Среди его произведений памятник А. С. Пушкину и Наталье Гончаровой на Старом Арбате, памятник Пушкину в Вашингтоне (первый в США), памятник американскому поэту Уолту Уитмену в Москве на территории МГУ, памятник русскому поэту-романтику В. А. Жуковскому в Баден-Бадене, приз А. Тарковского, вручаемый на Московском кинофестивале.

В Большом Афанасьевском переулке в Москве с 2001 года открыт Московский государственный музей «Дом Бурганова».

Дети А. Н. Бурганова (М. А. Бурганова, И. А. Бурганов, А. А. Бурганов) пошли по стопам отца: они работают в сфере искусства и науки.

В 2014 году подписал Коллективное обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

Награды 
 Орден Почёта (27 декабря 2010 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден Дружбы (31 января 2002 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Народный художник Удмуртской АССР (1972)
 Народный художник РСФСР (20 сентября 1988 года) — за заслуги в развитии советского изобразительного искусства
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (15 октября 2020 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Государственная премия СССР (1982)
 Государственная премия МНР
 Золотая медаль имени Е. В. Вучетича
 Орден преподобного Сергия Радонежского Русской Православной Церкви
 Лауреат премии Москвы
 Почётная грамота Московской городской Думы (6 апреля 2005 года) — за заслуги перед городским сообществом

Основные скульптурные произведения Бурганова 

 Монумент в честь 400-летия города Орла (1966); 
 Памятник героям гражданской войны в Орле. «Каховка» (1976). Памятник в Орле не имеет отношения к  боям гражданской войны у Каховки, однако первая версия памятника «Каховка» была установлена в Москве на ул. Каховка 1973 году в память именно об этих событиях.
 «Воспоминание старого рабочего» (1968)
 Декоративный рельеф-эмблема Центрального Дома кино в Москве (1969)
 Монумент «Дружба народов» в честь 400-летия добровольного присоединения Удмуртии к России (1972, Ижевск)
 «Победа» (1978, Москва, ЦДХ)
 «Война и мир» (Германия, 1980)
 «Ю. Гагарин — первый человек в космосе» (1985, выставка ЭКСПО-86, Канада)
 Портреты-барельефы русских художников на станции «Третьяковская» Московского метрополитена: И. Репина, В. Сурикова, К. Брюллова, С. Коненкова, А. Иванова, И. Шишкина и др. (1986)
 Композиция «Война и мир» (9 фигур, 1987)
 Памятник Софье Перовской (1987, Калуга)
 Портрет Ивана Цветаева для Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (1992)
 Мемориальные памятники советским воинам, погибшим на территории Бельгии во время Второй мировой войны (1990—1992)
 Памятник М. Ю. Лермонтову (1994, Москва)
 Памятник И. А. Бунину в Воронеже (1995)
 Фонтан «Принцесса Турандот» на Арбате (1997)
 Памятник А. С. Пушкину и Н. Гончаровой на Арбате (1999)
 Памятник А. С. Пушкину (2000, перед входом в Университет имени Дж. Вашингтона в Вашингтоне (США)
 Декоративный барельеф на жилом доме по адресу Москва, Ул Новаторов 34/7
 Галерея «Люди — Легенды», бюсты великим деятелям мировой культуры: А. Тарковскому, И. Бродскому, Р. Нуриеву, И. Бунину, Г. Фогелеру (2002—2005)
 «Золотой лев» (ГИМ, 2002)
 Памятник А. С. Пушкину в Ижевске
 Скульптуры ансамбля Украинского бульвара в Москве: «Аллегория воздуха», «Аллегория воды», «Леся Украинка», фонтан «Юность», декоративная скульптура «Дружба»; памятник Е. Ф. Гнесиной (2005, Москва)
 Мемориальная доска С. Рихтеру (2005, Москва)
 Декоративные барельефы на здании библиотеки и памятник А. П. Боголюбову (2005, Москва)
 Парковый ансамбль «Экология» в сквере на Сивцевом вражке (2005, Москва)
 Парковая скульптура «Поднимающий знамя» на площади кинотеатра «Брест» (Москва, ЗАО)
 Памятник «Два императора» (2009, Брюссель)
 Памятник С. Г. Строганову (2009, Сольвычегодск)
 Памятник В. А. Жуковскому (2009, Баден-Баден)
 Памятник Уолту Уитмену (2009, Москва, МГУ)
 Реплика фонтана «Бармалей» (2013, Волгоград)
 Памятник В. А. Жуковскому (2013, Тула)
 Памятник Екатерине II (2014, Ясногорск)
 Новый памятник композитору Дмитрию Кабалевскому на Новодевичьем кладбище (2016).
 Скульптурная композиция «Встреча на Эльбе» в сквере на Сивцевом вражке (2016, Москва).

Литературные произведения Бурганова 
 «Фантастическая автобиография» (1985)
 «Художественный опыт нового романтизма» (1997)
 «Новый романтизм» (1999)

Примечания

Литература 
Турчин В. БУРГАНОВСКИЕ МОТИВЫ: атака образов, действующих в пространстве. Диалог с хаосом. — Третьяковская галерея : журнал. — 2010. — № 2 (27).

Ссылки 

 Страница на сайте РАХ
 А. Н. Бурганов на генеалогическом сайте «Родовод»
 Московский государственный музей «Дом Бурганова»
 «Литература» Александра Бурганова

Скульпторы СССР
Скульпторы Российской Федерации
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Действительные члены РАХ
Почётные члены РААСН
Доктора искусствоведения
Скульпторы по алфавиту
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Члены Союза художников России
Искусствоведы России
Народные художники Удмуртии
Кавалеры ордена Преподобного Сергия Радонежского
Преподаватели МГХПА имени С. Г. Строганова
Лауреаты Государственной премии Монголии
Члены Союза художников СССР
Члены Московского Союза художников